Espiño puede referirse a:
Espiño (La Vega), lugar y parroquia del concello de La Vega.
Espiño (Ferrol), lugar de la parroquia de Santa Cecilia de Trasancos, concello de Ferrol.
Espiño (Oímbra), lugar de la parroquia de Videferre, concello de Oímbra.
Espiño (Paradela), lugar de la parroquia de Castro de Rei de Lemos, concello de Paradela.
O Espiño (Abadín), lugar de la parroquia de Aldixe, concello de Abadín.
O Espiño (Carballo), lugar de la parroquia de Sísamo, concello de Carballo.
O Espiño (Cerdido), lugar de la parroquia de A Barqueira, concello de Cerdido.
O Espiño (Friol), lugar de la parroquia de Silvela, concello de Friol.
O Espiño (Irijo), lugar de la parroquia de Espiñeira, concello de Irijo.
O Espiño (Filgueira), lugar de la parroquia de Filgueira, concello de Lalín.
O Espiño (Lebozán), lugar de la parroquia de Lebozán, concello de Lalín.
O Espiño (Órdenes), lugar de la parroquia de Pereira, concello de Órdenes.
O Espiño (Ortigueira), lugar de la parroquia de O Mosteiro, concello de Ortigueira.
O Espiño (Silleda), lugar de la parroquia de Ponte, concello de Silleda.
O Espiño (Vicedo), lugar de la parroquia de O Vicedo, concello de Vicedo.
O Espiño (Belesar), lugar de la parroquia de Belesar, concello de Villalba.
O Espiño (Gondaísque), lugar de la parroquia de Gondaísque, concello de Villalba.
O Espiño (Vivero), lugar de la parroquia de Santo André de Boimente, concello de Vivero.
O Espiño do Cal, lugar de la parroquia de Corvite, concello de Abadín.
O Cal do Espiño, lugar de la parroquia de O Alto de Xestoso, concello de Monfero.
Chan de Espiño, lugar de la parroquia de Moreira, concello de Puenteareas.
A Fonte do Espiño, lugar de la parroquia de Liáns, concello de Oleiros.
A Fonte Espiño, lugar de la parroquia de Muíño, concello de Zas.
O Rego do Espiño, lugar de la parroquia de Piúgos, concello de Lugo.
A Venda do Espiño, lugar de la parroquia de A Gudiña, concello de La Gudiña.
Pazo do Espiño, construcción en Santiago de Compostela.
A Roda de Espiño, castro da parroquia de Grixalba, concello de Sobrado.

Véase también
Espinho
Espiña
Espiñeiro
Espiñoso